Příjmení Burke [börk] nosí více významných osobností:

 Alexandra Burke (* 1988) – zpěvačka
 Clem Burke (* 1955) – americký hudebník
  (* 1993) – irský fotbalista
  (* 1927) – irský kněz
 Edmund Burke (1729–1797) – britský politik a spisovatel
 Greg Burke (* 1959) – americký novinář
 James E. Burke (1925–2012) – americký manažer
 Lenka Pichlíková-Burke (* 1954) – americká herečka českého původu
 Oliver Burke (* 1997) – skotský fotbalový záložník
 Peter Burke (* 1937) – britský historik
 Raymond Leo Burke (* 1948) – kardinál a suverén Maltézského řádu
 Robert O'Hara Burke (1820–1861) – irský policejní důstojník a cestovatel
 Sarah Burkeová (1982–2012) – kanadská sportovkyně, akrobatická lyžařka
 Sean Burke (* 1967) – kanadský hokejista
 Solomon Burke (1940–2010) – americký zpěvák
 Tim Burke (* 1982) – americký atlet
 Tom Burke (1875–1929) – americký atlet
 Tom Burke (herec) (* 1981) – anglický herec

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení